Música

Farewell (álbum de Oingo Boingo)
Farewell (álbum de Petra)
Farewell (canção), de 2011 por Rihanna para o álbum Talk That Talk
Farewell Tour, de The Doobie Brothers
The Farewell Tour, de Cher
Filmes

O Caso Farewell, filme de espionagem conhecido internacionalmente como Farewell